Би́тва при Константино́поле:

  — битва, состоявшаяся в 378 году между римскими и готскими войсками во время Готской войны 376—382 годов.
 Битва при Константинополе (922) — битва, состоявшаяся в июне 922 года между войсками Византийской империи и Первого Болгарского царства во время  913—927 годов.
  — битва, состоявшаяся в сентябре 1147 года между армией крестоносцев и византийскими войсками во время Второго крестового похода.
  — морская битва, состоявшаяся в 1241 году между флотами Никейской империи и Венецианской республики.